65-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 71 километр состоялась 18 сентября 1999 года. Победу одержал украинский велогонщик Сергей Гончар.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1999 на FirstCycling
 
 
  

1999 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1999 году
Сентябрь 1999 года